

Валиська — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Валиська — село в гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства